Cuming ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Cuming (* 1953), britischer Radrennfahrer
 Frederick Cuming  (1875–1942), britischer Cricketspieler 
 Hugh Cuming (1791–1865), englischer Naturforscher
 Mal Cuming (* 1976), australischer Dartspieler
 Thomas B. Cuming (1827–1858), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Cumming
 Cumin
 Cummings